Aleksandra Urbańczyk – nuotatrice polacca
 Janusz Urbańczyk – prelato e diplomatico cattolico polacco
 Klaus Urbanczyk – allenatore e giocatore di calcio tedesco, difensore
 Maciej Urbańczyk – calciatore polacco, centrocampista